Аббревиатура ПИИ может означать:
 Петербургский институт иудаики — старейший и на сегодняшний день единственный в России и в бывшем СССР негосударственный вуз, дающий образование в области иудаики
 Прямые иностранные инвестиции — форма участия иностранного капитала в реализации инвестиционных проектов на территории страны-реципиента инвестиций
 Павлодарский индустриальный институт